Exidiopsis — рід грибів родини Auriculariaceae. Класифіковано у 1895 році.

Класифікація 
До роду Exidiopsis відносять 73 види:

Примітки

Джерела 
 Möller, A. 1895. Protobasidiomyceten. Botanische Mittheilungen aus den Tropen. 8:1-180 - P.82, 167

Роди грибів